Wulsdorfer Friedhof steht für:

 Alt-Wulsdorfer Friedhof, siehe Dionysiuskirche (Wulsdorf) #Sonstiges
 Bremerhavener Friedhof in Wulsdorf